Kleindienst est un nom de famille porté notamment : 
par Bernard Kleindienst (1945-2018), documentariste français ;
par Richard Kleindienst (1923-2000), homme politique américain ; 
par Thérèse Kleindienst (1916-2018), bibliothécaire française.